Brzezie ist der Name folgender Orte in Polen:
 Brzezie (Babiak) in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzezie (Gostyń) in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzezie (Perzów) in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzezie (Pleszew) in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzezie (Środa Wielkopolska) in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzezie (Krężoły) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzezie (Opatów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzezie (Pawłów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzezie (Wiślica) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzezie (Wodzisław) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzezie (Czudec) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Brzezie (Chełmiec) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Gorlice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Grybów) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Janczowa) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Jodłownik) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Kłaj) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Laskowa) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Limanowa) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Lipnica Wielkie) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Łososina Dolna) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Ochotnica Dolna) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Pleśna) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Raciechowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Rzepiennik Strzyżewski) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Zabierzów) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzezie (Brześć Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Brzezie (Sulechów) in der Woiwodschaft Lebus
 Brzezie (Aleksandrów) in der Woiwodschaft Łódź
 Brzezie (Drużbice) in der Woiwodschaft Łódź
 Brzezie (Ręczno) in der Woiwodschaft Łódź
 Brzezie (Szczerców) in der Woiwodschaft Łódź
 Brzezie (Trzebnica) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Finkenstein (Oppeln) in der Woiwodschaft Oppeln
 Brzezie (Rzeczenica) in der Woiwodschaft Pommern
 Brzezie (Racibórz) in der Woiwodschaft Schlesien

Brzezie ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Graf Karl von Lanckoroński-Brzezie (1799–1863), österreichischer  Oberstkämmerer 
 Karl Graf Lanckoroński-Brzezie (1848–1933), österreichischer Kunstsammler, Mäzen, Forschungsreisender

Siehe auch:
 Gromada Brzezie nad Odrą